Clemens von Fürstenberg ist der Name von:
 Clemens von Fürstenberg-Borbeck (1835–1891), preußischer Generalmajor und Kommandeur
 Clemens Lothar Ferdinand von Fürstenberg (1725–1791), Fideikommissherr des westfälischen Hauses Fürstenberg sowie Erbdrost verschiedener Ämter im Herzogtum Westfalen